Sassi (entre autres « Rochers » en italien) peut faire référence à :

Patronyme 

 Pamphile Sassi (vers 1455 - 1527), poète italien ;
 Lucio Sassi (1532 - 1604), cardinal italien ;
 Giuseppe Antonio Sassi (1675 - 1751), recteur de la bibliothèque Ambrosienne ;
 Jean Sassi (1917 - 2009), colonel de l'armée française ;
 Sadok Sassi (1945-), footballeur tunisien ; 
 Mohamed Sassi (1952-), personnalité politique et un intellectuel marocain ;
 Lotfi Ben Sassi (1959-), journaliste, caricaturiste, dessinateur de presse et scénariste tunisien ;
 Ezzeddine Hadj Sassi (1962-), footballeur tunisien ;
 Hayet Sassi (1982-) haltérophile tunisienne ;
 Soumaya Ben Sassi (1982-), lutteuse tunisienne ;
 Mossaâb Sassi (1990-), footballeur tunisien ;
 Khaoula Sassi (1998-), kayakiste tunisienne.

Prénom 
 Sassi Rejeb (1921 - 1972), homme politique tunisien.

Toponyme 
 Sassi, village du district du Trashigang, au Bhoutan.
 Sassi, village de la région de Tartu, en Estonie.
 Ouled Sassi, ancien nom de Ras El Miaad, une commune de la wilaya de Biskra, en Algérie.
 Sassi di Matera, habitats troglodytiques à Matera, en Italie.